El paral·lel 75º nord és una línia de latitud que es troba a 75 graus nord de la línia equatorial terrestre. Travessa Europa, Àsia, l'Oceà Pacífic, Amèrica del Nord l'oceà Atlàntic.

Geografia 
En el sistema geodèsic WGS84, al nivell de 75° de latitud nord, un grau de longitud equival a  28,911 km; la longitud total del paral·lel és de 10.407 km, que és aproximadament % de la de l'equador, del que es troba a 8.326 km i a 1.676 km del Pol Nord

Com tots els altres paral·lels a part de l'equador, el paral·lel 75º nord no és un cercle màxim i no és la distància més curta entre dos punts, fins i tot si es troben al mateix latitud. Per exemple, seguint el paral·lel, la distància recorreguda entre dos punts de longitud oposada és 5.204 km; després d'un cercle màxim (que passa pel Pol Nord), només és 3.353 km.

Durada del dia 
En aquesta latitud, el sol és visible durant 24 hores i 0 minuts a l'estiu, i resta sota l'horitzó tot el dia en solstici d'hivern.

Arreu del món 
Començant al meridià de Greenwich i dirigint-se cap a l'est, el paral·lel 75º passa per:

{| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="145" | Coordenades 
! scope="col" | País, territori o mar 
! scope="col" | Notes
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" | Mar de Groenlàndia Mar de Noruega
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Barents
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Nova Zembla – Illa Severni
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Kara
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al sud de les Illes de l'Institut Àrtic, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Península de Taimir, passa a través de Llac Taimir
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Làptev
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Illes de Nova Sibèria – Illa Kotelni i Terra de Bunge
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de la Sibèria Oriental
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al sud de l'Illa Faddeievski, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Illes de Nova Sibèria - Nova Sibèria
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de la Sibèria Oriental
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Àrtic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Beaufort
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Estret de McClure
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Territoris del Nord-oest - Illa de Melville
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Golf de Liddon
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Territoris del Nord-oest - Illa de Melville Nunavut - Illa de Melville
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Canal del Vescomte Melville
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al sud de Illa de Byam Martin, Nunavut, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Nunavut – Illa de Bathurst
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | McDougall Sound
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Nunavut – Illa de Cornwallis
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Canal de Wellington
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Nunavut – Illa Devon i Illa Philpots
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Badia de Baffin
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Glacera de Kjer
|-
| 
! scope="row" | 
| Terra del Rei Cristià X i illa Kuhn
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" | Badia de Hochstetter
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa Shannon
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" | Mar de Groenlàndia
|-
|}

Vegeu també 
 Paral·lel 74º nord
 Paral·lel 76º nord

Referències 

Línies de latitud